Patelloidea är en överfamilj av snäckor. Patelloidea ingår i ordningen Archaeogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Patelloidea 11 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Patelloidea

el:Πεταλίδα
sk:Mištičky